Jardim Vista Alegre pode ser:
Jardim Vista Alegre (Barra Mansa), bairro da cidade de Barra Mansa
Jardim Vista Alegre (Campinas), bairro de Campinas
Jardim Vista Alegre (Dourados), bairro da cidade de Dourados
Jardim Vista Alegre (bairro de São Paulo), bairro da cidade de São Paulo

Desambiguação